Та́лицкое се́льское поселе́ние — упразднённое муниципальное образование в Южском районе Ивановской области Российской Федерации.

Административный центр — село Талицы.

Географические данные 
 Общая площадь: ? км²
 Расположение: юго-восточная часть Южского района
 Граничит:
 на севере — с Мугреевским и Мугреево-Никольским сельскими поселениями
 на востоке — с Пестяковским районом Ивановской области
 на юге — с Вязьниковским районом Владимирской области
 на западе — с Мостовским сельским поселением

На территории поселения находится озеро Глубокое.

История 
Образовано 25 февраля 2005 года, в соответствии с Законом Ивановской области № 53-ОЗ «О городском и сельских поселениях в Южском муниципальном районе».

Законом Ивановской области от 11 апреля 2017 года № 24-ОЗ Талицкое и Мугреевское сельские поселения были преобразованы, путём их объединения, в Талицко-Мугреевское сельское поселение с административным центром в селе Талицы.

Население

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
Администрация сельского поселения находится по адресу: 155644, Ивановская область, Южский район, с. Талицы, ул. Ленина, д.12.
Глава администрации — В. И. Шашкин .

Примечания

Ссылки 
 Сведения на сайте Администрации Талицкого сельского поселения

Муниципальные образования Южского района
Упразднённые сельские поселения Ивановской области
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году